Tanzania
 Senga – circoscrizione della regione di Geita
 Senga – circoscrizione della regione di Rukwa

 Zambia
 Senga – ward della provincia di Luapula